IPRG steht für Gesetze zum Internationalen Privatrecht:

 Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der Schweiz
 Bundesgesetz vom 15. Juni 1978 über das internationale Privatrecht (IPR-Gesetz) in Österreich

Abkürzung